Forcelles est le toponyme de deux communes françaises du canton de Vézelise, dans le département de Meurthe-et-Moselle et la région Lorraine :
 Forcelles-Saint-Gorgon ;
 Forcelles-sous-Gugney.